Осмият и последен сезон на телевизионния сериал „Д-р Хаус“ започва излъчване в Съединените щати на 3 октомври 2011 г. и завършва 21 май 2012 г. с общо 22 епизода.

Епизоди

Източници 

Д-р Хаус
Сезони на сериали